

Населені пункти та їхні частини

 Ямно — село в гміні Пшевуз Жарського повіту Любуського воєводства
 Ямно — село в гміні Слонськ Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Ямно — село в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Ямно — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Ямно — село в гміні Слубіце Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ямно — село в гміні Пархово Битівського повіту Поморського воєводства
 Ямно — село в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ямно — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ямно — частина міста Кошалін в Західнопоморському воєводстві
 Ямно — лісова осада в гміні Осьно-Любуське Слубицького повіту Любуського воєводства

Примітки